Gause ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gause (1896–1967) deutscher Offizier
 Carl Gause (1851–1907), deutscher Architekt
 Fritz Gause (1893–1973), deutscher Historiker
 Georgi Gause (1910–1986), sowjetischer Biologe
 Gundula Gause (* 1965), deutsche Nachrichtensprecherin
 Julius Gause (* 2004), deutscher Filmschauspieler
 Lucien C. Gause (1836–1880), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Arkansas)
 Paul Gause (* 1986), US-amerikanischer Football- und Basketballspieler
 Ute Gause (* 1962), deutsche Kirchenhistorikerin
 Wilhelm Gause (1853–1916), deutsch-österreichischer Maler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gause (Tennessee)
 Gause (Texas)